Arenaria steht für:

 Arenaria (Pflanzen), die Gattung Sandkräuter (Arenaria L.) aus der Familie der Nelkengewächse
 Arenaria (Vögel), die Gattung Steinwälzer (Arenaria Brisson, 1760) aus der Familie der Schnepfenvögel